Сигеберт () был святым и королём Восточной Англии, англосаксонского королевства, которое сегодня включает в себя английские графства Норфолк и Суффолк. Он был первым английским королем, получившим христианское крещение и образование перед вступлением на престол, и первым, кто отрекся от престола, чтобы вступить в монашество. Основным источником о Сигеберте является Церковная история народа англов Беды, которая была завершена в 730-х годах.

Сигеберт, вероятно, был либо младшим сыном Редвальда, либо его пасынком от брака с языческой принцессой из королевства Эссекс. Ничего не известно о его жизни до того, как он был сослан в Галлию. Сослан он был, скорей всего, для того, чтобы собственные потомки Редвальда правили королевством. После убийства сводного брата Сигеберта Эорпвальда примерно в 627 году, он вернулся в Восточную Англию и, возможно после военной кампании, стал королем, правя совместно с Эгриком, который, возможно, был либо сыном Редвальда, либо его племянником.

Во время правления Сигеберта распространение христианства в Восточной Англии значительно ускорилось, хотя его соправитель Эгрик, вероятно, оставался язычником. Укрепились союзы между христианскими королевствами Кент, Нортумбрия и Восточная Англия, причем Сигеберт сыграл важную роль в утверждении христианской веры в своем королевстве: святой Феликс прибыл в Восточную Англию, чтобы помочь ему основать епископский престол в Доммоке, он основал школу для преподавания латыни и даровал ирландскому монаху святому Фурса - монастырь в Кнобхересбурге, возможно замок Бург. В конце концов он отрекся от своей власти перед Эгриком и удалился в свой монастырь в Беодрисворте. В неизвестный день Восточная Англия подверглась нападению мерсийской армии во главе с королем Пендой. Эгрик и жители Восточной Англии обратились к Сигеберту с просьбой повести их в бой, но он отказался, и его пришлось тащить из монастыря на поле боя. Он отказался носить оружие во время битвы, в ходе которой оба короля были убиты, а армия Восточной Англии уничтожена.

Происхождение, изгнание, обращение и образование 
Сигеберт правил Восточной Англией (), небольшим независимым англосаксонским королевством, которое включало в себя территории нынешних английских графств Норфолк и Суффолк и, возможно, восточную часть фенских болот.

Неизвестно, когда родился Сигеберт, и ничего не известно о его жизни до того, как он был изгнан из Восточной Англии, поскольку от этого периода английской истории сохранилось мало записей. Наиболее надежным источником о происхождении и карьере Сигеберта является Церковная история народа англов Беды (написана в 730-х годах), в которой Беда заявил, что Сигеберт был братом Эорпвальда и сыном Редвальда, который правил королевством Восточная Англия примерно с 599 по 624 год, но Вильям Мальмсберийский описал его как пасынка Редвальда. Теория пасынка подкрепляется тем фактом, что имя Сигеберт не имеет аналогов в династии Вуффингоф, но очень напоминает имена династии Эссекса. Если это верно (а Чарльз Коули предупреждает, что к этому следует относиться со скептицизмом), то жена Редвальда ранее была замужем за эссекским принцем или правителем. Главным наследником самого Редвальда был Рэгенхер (юноша воинского возраста в 616 году, когда он был убит в битве), а его вторым наследником был Эорпвальд, убитый язычником Рикбертом примерно в 627 году.

Редвальд был крещен до 616 года, и в его храме существовал христианский алтарь, но его сын Эорпвальд сам не был обращенным, когда стал приемником Редвальда примерно в 624 году. Поскольку известно, что жена Редвальда, которая была матерью Сигеберта, не стала христианкой, Сигеберт, должно быть, получил лишь небольшое поощрение к обращению в христианство, прежде чем был отправлен в Галлию и оставался там в изгнании в течение многих лет при жизни Эорпвальда, спасаясь от вражды Редвальда, как сообщает Беда. Его изгнание подтверждает теорию пасынка, если Редвальд защищал Эорпвальда от возможных притязаний сына, который не принадлежал к линии Вуффингоф.

Живя в Галлии, Сигеберт был крещен и стал набожным христианином и образованным человеком. На него произвели сильное впечатление религиозные учреждения и школы для изучения чтения и письма, которые он посетил во время своего долгого изгнания.

Династия Вуффинги:
{{familytree|border=1||||||||||WEH|WEH=Вехха}}

{{familytree|border=1||||||||||WUF|WUF=Вуффа}}

{{familytree|border=1||||||||||TYT|TYT=Титила}}

Правление

Вступление на престол 
После междуцарствия, вызванного убийством Эорпвальда, Сигеберт вернулся из Галлии, чтобы стать правителем восточных англов. Вполне вероятно, что он завоевал королевство военным путем, потому что позже вспомнили о его доблести полководца. Во время его правления частью королевства управлял Эгрик, его когнат, отношения, описываемые латинским термином cognatus. Это может означать, что Экгрик был сыном Редвальда. Однако историк Стивен Планкетт входит в число тех, кто считает, что Экгрик и Этельрик это одно лицо, названное в восточноанглийском списке (в коллекции Anglian collection) сыном Эни, брата Редвальда. Кем бы ни был Эгрик, Сигеберт обладал равной или большей властью во время своего правления, потому что влияние его религиозного покровительства ощущалось во всем его королевстве.

Обращение Сигеберта в христианство, возможно, стало решающим фактором в достижении им королевской власти, поскольку в то время святой Эдвин был могущественным королем, и он и Эдбальд, правивший Кентом, были христианами. Эдбальд, несомненно, имел контакты с франкскими правителями. После того как Дагоберт I сменил Хлотаря II во Франкии в 628 году, появление Сигеберта помогло укрепить христианское обращение, на котором держалась власть Эдвина. Сигеберт, вероятно, поощрял обращение Эгрика, если он уже не был христианином. Поощрение Эдвина выразилось в браке его внучатой племянницы Хересвиты, сестры Хильды из Уитби, с Этельриком, племянником Редвальда. Хересвита и Хильда находились под покровительством Эдвина и были крещены вместе с ним в 626 году.

Основание восточноанглийского епископства 
Беда рассказывает, что апостол Восточной Англии святой Феликс прибыл в Англию из Бургундии в качестве епископа-миссионера и был послан Гонорием, архиепископом Кентерберийским, чтобы помочь в установлении христианства в королевстве Сигеберта. Уильям из Малмсбери позже рассказал, что Феликс сопроводил Сигеберта в Восточную Англию. В любом случае, это датирует восшествие на престол Сигеберта примерно 629-630 годами, потому что Феликс был епископом семнадцать лет, его преемник Томас – пять, а преемник Томаса бертгисл Бонифаций - семнадцать, а бертгисл умер примерно в 669 году. Сигеберт учредил епископскую резиденцию своего королевства для Феликса в Доммоке, сейчас это Данвич, Уолтон или Филикстоу (все в Суффолке). Если резиденция находилась в Уолтоне (как утверждал Рочестер в XIII веке), то Доммок, возможно, находился на территории римского форта, который ранее стоял там.

Основание восточноанглийской школы 
Сигеберт обеспечил будущее христианской церкви в Восточной Англии, когда основал в своем королевстве школу, чтобы мальчиков можно было обучать чтению и письму на латыни по образцу, который он наблюдал в Галлии. Феликс помог ему найти учителей, подобных тем, которые преподавали в Кенте. Согласно Жизнеописанию Григория Великого, Паулин Йоркский, который с 633 по 644 год был епископом Рочестера в северном Кенте, был связан со двором Редвальда во время изгнания Эдвина.

Основание Кнобхересбурга 
Верность Феликса Кентербери определила римскую основу восточноанглийской церкви, на которую оказали влияние континентальные традиции, хотя обучение Феликса в Бургундии, возможно, было окрашено учением ирландского миссионера святого Колумбана в Люксёй-ле-Бен. Примерно в 633 году, возможно, незадолго до того, как святой Айдан был отправлен в Линдисфарн из Айоны, ирландский королевский отшельник и миссионер святой Ферси прибыл в Восточную Англию из Атлона вместе со своими священниками и братьями. Сигеберт предоставил ему место для монастыря в старом римском форте под названием Кнобхересбург, скорей всего это сейчас замок Бург, недалеко от Грейт-Ярмута. Феликс и Фурса оба совершили большое количество обращений и основали множество церквей в королевстве Сигеберта. Беда сообщает, что архиепископ Гонорий и епископ Феликс очень восхищались деятельностью святого Айдана, и поэтому вполне вероятно, что они также высоко оценили задачи, выполненные святым Фурса, община которого также жила в соответствии с аскетическими принципами кельтской церкви.

Отречение и мученическая смерть 
В какой-то момент своего правления Сигеберт отрекся от своей власти в пользу Эгрика и удалился, чтобы вести религиозную жизнь в монастыре, который он построил для собственного пользования. Беда не называет местоположение монастыря Сигеберта, но более поздние источники называют Беодрисворт, впоследствии названный Бери-Сент-Эдмундс. Если это верно, то вероятное место находилось на первоначальном участке средневекового аббатства в Бери-Сент-Эдмундс, вероятно, в уорте или куртилаже Беодрика, в честь которого это место было первоначально названо. Это место занимало прочное положение в верховьях долины Ларк, которая впадает на северо-запад в Фенские болота через важные ранние поселения в Иклингеме, Калфорде, Уэст-Стоу и других. Это была линия доступа к Или, где, возможно, уже существовала организация Августина Кентерберийского, и к Сохаму, где, как полагают, святой Феликс основал монастырь.

В неизвестный год, возможно, в начале 640-х, Восточная Англия подверглась нападению мерсийской армии, и Эгрик был вынужден защищать ее гораздо меньшими силами, хотя и значительными. Восточные англы обратились к Сигеберту с просьбой покинуть свой монастырь и повести их в бой, надеясь, что его присутствие и память о его прежних военных подвигах воодушевят армию и уменьшат вероятность ее бегства. Сигеберт отказался, сказав, что он отрекся от своего мирского царства и теперь живет только для царства небесного. Однако его вытащили из монастыря на поле боя, где, не желая носить оружие, он отправился в бой, неся с собой только посох. Мерсийцы одержали победу, Сигеберт, Экгрик и многие восточные англы были убиты, а их армия разгромлена. Таким образом, Сигеберт стал христианским мучеником. Он входит в число королей, которые, согласно древнему изречению, были отомщены убийством Пенды в 654 году.

Церковь, для основания которой Сигеберт так много сделал в Восточной Англии, просуществовала два столетия, пережив злые времена, например, период, когда королевство подверглось нападению армий Пенды. Это продолжалось непрерывно при смене епископов, пока великая языческая армия не вторглась в Восточную Англию в 860-х годах.

Жития английских святых, написанные Ньюменом Джоном Генри в 1843 году, входят в число текстов, в которых день памяти Сигеберта отмечается 29 октября.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VII века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Монархи, погибшие в бою